Владимир Анатольевич Пи́куль (21 января 1937, Орёл — 2011) — композитор, заслуженный деятель искусств России (2001).

Биография 
Владимир Пикуль родился 21 января 1937 года в городе Орле, где учился в детской музыкальной школе им. В. С. Калинникова.

В 1960 году окончил Московскую государственную консерваторию по классу фортепиано (Г. Р. Гинзбург и Н. П. Емельянова), в 1963 году — по классу композиции (В. Г. Фере), а в 1969 — аспирантуру (руководитель Т. Н. Хренников).

С 1963 года по 1969 год — преподаватель Орловского музыкального училища.

С 1969 года по 1974 год — редактор издательства "Советский композитор".

С 1996 года по 2006 год — президент Национального фонда русской культуры.

Награды 
В 2002 году Владимиру Пикулю присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Произведения 
 симфонии для симфонического оркестра:
 I (1974)
 II (1976)
 поэма "Из прошлого" (1968) для симфонического оркестра
 оратории:
 "Во славу Отчизны" (слова Л. Васильевой, 1975) для солистов, хора и оркестра русских народных инструментов
 "Владимир Ильич Ленин" (слова В. Маяковского, 1970) для солистов, хора и симфонического оркестра
 Концерт (1974) для фортепиано и симфонического оркестра
 поэма "Из прошлого" (1968) для симфонического оркестра
 сочинение "Торжественная увертюра" (1967) для духового оркестра
 сюиты для оркестра русских народных инструментов:
 "Палехские картинки" (1965)
 "Вслед за солнцем" (1966)
 Соната (1973) для фортепиано, балалайки и фортепиано, фагота и фортепиано
 "Три прелюдии и фуги" (1972) для фортепиано
 реквием-кантата
 песни (более 50) на стихи С. Есенина, В. Татаринова, В. Харитонова и др.:
 "Мой любимый Орёл" (слова В. Шошина)
 детские песни
 музыкальная сказка "Чемпион"

Примечания 

Родившиеся в Орле
Выпускники Московской консерватории
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации